Famille Pollacsek, tardivement Polányi
 Karl Polanyi (1886-1964), économiste d'origine hongroise, socialiste influencé par le marxisme et connu pour son ouvrage La Grande transformation (frère ainé de Michael Polanyi)
 Michael Polanyi (1891-1976), polymathe hongrois qui s'est intéressé à la chimie, la philosophie et à l'économie (frère cadet de Karl Polanyi)
 John Charles Polanyi (Né en 1929), prix Nobel de chimie en 1986 (fils de Michael Polanyi)